Regeringen Joe Biden tiltrådte som USA's regering den 20. januar 2021.

Sammensætning

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Om regeringen på Det Hvide Hus' website

USA's politik
Biden, Joe